Сарыбулак — название населённых пунктов, имеющих тюркскую этимологию («желтый источник»):

Азербайджан 
 Сарыбулак — село в Балакенском районе.

Казахстан 
 Сарыбулак (быв. Воробьевка) — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Сарыбулак (до 2007 г. — Эрзерум) — село в Каргалинском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 г.
 Сарыбулак (до 1993 г. — Куликовка) — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Сарыбулак — село в Алматинской области, находится в подчинении городской администрации Капчагай.
 Сарыбулак — село в Каратальском районе Алматинской области.
 Сарыбулак — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарыбулак — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Сарыбулак — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Сарыбулак — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Сарыбулак — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.
 Сарыбулак — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.
 Сарыбулак — река в Астане, приток реки Есиль (Ишим).

См. также 

 Сары-Булак
 Ферма 2 Сарыбулак